Таранто () е провинция в Италия, в региона Апулия.

Площта ѝ е 2430 км², а населението – около 580 000 души (2007). Провинцията включва 29 общини, административен център е град Таранто.

Административно деление 
Провинцията се състои от 29 общини:

Външни препратки 
 Официален сайт